Velika nagrada Avstralije je lahko:

Velika nagrada Avstralije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Avstralije, motociklistična dirka